— японская актриса озвучивания родом из префектуры Тиба, работающая на компанию I'm Enterprise. Она начала свою карьеру в 2012 году, а первой главной ролью стала Ла Фолиа Рихавайн в сериале Strike the Blood. Ониси получила награду сразу как лучшая актриса второго плана и за лучшую индивидуальную работу вместе с Аянэ Сакурой на 12-й Seiyu Awards в 2018 году.

Биография 
Ониси родилась в префектуре Тиба 6 августа 1992 года. Она захотела стать актрисой озвучивания с детства после просмотра аниме по телевизору. Вдохновлялась работами таких актрис, как Маая Сакамото и Санаэ Кобаяси. В старшей школе Ониси вместо посещения кружков предпочла занятия в школе актёров озвучивания.

Ониси начала свою карьеру в 2012 году, изначально озвучивая персонажей в разных аудиопостановках, а затем роли второго плана в аниме. Её первой главной ролью стала Ла Фолиа Рихавайн в сериале Strike the Blood.

Роли

Аниме

Фильмы

Видеоигры

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте компании 
 

Актрисы озвучивания Японии